Mystery to Me – dziewiąty album studyjny zespołu Fleetwood Mac z 1973 roku.

Lista utworów

Twórcy 
 Bob Welch – gitara elektryczna, gitara akustyczna, prowadzący i dalszy wokal
 Bob Weston – gitara elektryczna, gitara slide, gitara akustyczna, dalszy wokal
 John McVie – bas
 Christine McVie – instrumenty klawiszowe, prowadzący i towarzyszący wokal
 Mick Fleetwood – perkusja

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy Fleetwood Mac
Albumy Reprise Records
Albumy wyprodukowane przez Martina Bircha